Джи́на Хехт (; 6 декабря 1953, Хьюстон, Техас, США) — американская актриса.

Биография 
Джина Хехт родилась 6 декабря 1953 года в Хьюстоне (штат Техас, США) в семье театральной актрисы Полин Хехт и решила начать карьеру актрисы в 10-летнем возрасте. У Джины есть брат и сестра — Харольд и Эстер Хехт. После окончания средней школы, Хехт получила степень в школе искусств Университета Северной Каролины.

Карьера 
Джина дебютировала в кино в 1979 году, сыграв роль Мелани в телесериале «». В 2006 году Хехт сыграла роль миссис Туччи в телесериале «Декстер». Всего она сыграла в 73-х фильмах и телесериалах.

В 2001 году Джина дебютировала в качестве продюсера с короткометражным фильмом «Одесса или бюст», в котором она также сыграла роль Бога.

Также Джина является певицей.

Личная жизнь 
С 4 июля 1988 года Джина замужем за сценаристом Брайаном Херсковицем.

Избранная фильмография 
актриса

продюсер
  — «Одесса или бюст»/Odessa or Bust

Ссылки 
 

Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины